Pinçon ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Pinçon (1942–2022), französischer Soziologe 
 Robert Pinçon (1922–2012), französischer Antifaschist